Fechtig steht für

 (2533) Fechtig, ein Asteroid des Hauptgürtels

Fechtig ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Fechtig (* 1993), österreichischer Eishockeyspieler
 Ferdinand Fechtig von Fechtenberg (1756–1837), österreichischer Jurist und Sektionschef im Staatsrat
 Hugo Fechtig (* 1929), deutscher Astrophysiker, Hochschullehrer an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
 Robert Fechtig (1931–2022), Schweizer Bauingenieur und Professor an der ETH Zürich